Gabel är ett efternamn som burits av bland andra:

 Birgitte Sofie Gabel (1746–1769), en dansk adelskvinna
 Christian Gabel
 Christian Carl Gabel, dansk sjömilitär
 Christoffer Gabel, dansk ämbetsman
 Scilla Gabel (1938–), en italiensk-fransk skådespelerska
 Seth Gabel

Tyska efternamn